Brooker steht für:

 Brooker, Ort im US-Bundesstaat Florida
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Metaline

Brooker ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Brooker (* 1941), kanadischer Gerätturner
 Bertram Brooker (1888–1955), kanadischer Maler und Schriftsteller
 Charles Brooker (1932–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Charlie Brooker (* 1971), englischer Komiker und Serienautor
 Edward Brooker (1891–1948), australischer Politiker
 Gary Brooker (1945–2022), britischer Rockmusiker
 Ian Brooker (1934–2016), australischer Botaniker
 James Brooker (1902–1973), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Patricia Brooker (1935–2015), britische Fernsehschauspielerin
 Richard Brooker (1954–2013), britischer Stuntman und Schauspieler
 Todd Brooker (* 1959), kanadischer Skirennläufer
 Wes Brooker (* 1946), kanadischer Leichtathlet